Túlio — elemento químico de símbolo Tm
Marco Túlio Cícero ou Cícero — escritor clássico latino
Túlio Maravilha — futebolista brasileiro
Túlio Guerreiro — futebolista brasileiro
Túlio Gustavo Cunha Souza — futebolista brasileiro
Marcus Túlio Tanaka — futebolista brasileiro naturalizado japonês

Desambiguações de antropônimos